Een nog niet gekweekte zwarte variant van de tulp. Enigszins benaderd door de tulpensoorten "Koningin van de nacht", de "Zwarte papegaai" en de “Black Diamond”.
 De zwarte tulp (roman), historische roman uit 1850 over de zoektocht naar de zwarte tulp
 De zwarte tulp (film), een film uit 1921 gebaseerd op het gelijknamige boek
 Operatie Black Tulip, de uitzetting van in Nederland wonende Duitsers na de Tweede Wereldoorlog
 Zwarte Tulp (Suriname), een Nederlands noodplan dat uitgevoerd diende te worden als zich in Suriname anti-Nederlandse activiteiten zouden voordoen
 De Zwarte Tulp, bijnaam van Ruud Gullit
 De zwarte tulp (Suske en Wiske), een stripverhaal uit 2014 
 Zwarte Tulp (televisieserie), een televisieserie uit 2015 
 Museum De Zwarte Tulp, museum in Lisse over de geschiedenis van de bollenstreek